Valhalla peut faire référence à :
 Valhalla, dans la mythologie nordique, est le lieu où les guerriers valeureux sont amenés pour combattre aux côtés de Odin lors de la fin du monde, Ragnarök. 
 Valhalla est une série de bande dessinée danoise.
 Valhalla est une planète fictive de l'univers de Warhammer 40,000.
 Valhalla est une carte multijoueur du jeu Halo 3
 Valhalla est une attraction de type Bûches / parcours scénique de Pleasure Beach, Blackpool ouvert en 2000.
 Valhalla est une supercar du constructeur Aston Martin.

Musique 
 Valhalla est une chanson du groupe Manowar sur l'album Warriors of the World (2002)
 Valhalla est une chanson du groupe Grave Digger
 Valhalla est une chanson du groupe Black Sabbath sur l'album Tyr (1990)
 Valhalla est une chanson du groupe Pantera sur l'album I Am the Night (1985)
 Valhalla est une chanson demo de Thirty Seconds to Mars
 Valhalla est une chanson du groupe Blind Guardian sur l'album Follow the Blind (1989)
 Valhalla est une chanson de Yngwie Malmsteen sur l'album Attack!! (2002)
 Valhalla est une chanson de Heaven Shall Burn sur l'album VETO (2013)

Toponyme 

 Valhalla est le plus grand cratère de Callisto ;
 Federated Commonwealth of Valhalla, micronation virtuelle, encore appelée FedCom, plus récemment dénommée Malatora, car basée dans une île non localisée du golfe de Guinée et d'existence douteuse, nommée Malatora ;
 Parc provincial de Valhalla en Colombie-Britannique, Canada ;
 Valhalla Centre est un hameau du Comté de Grande Prairie No 1 situé dans la province canadienne d'Alberta ;
 Valhalla, une census-designated place américaine située dans l’État de New York ;
 Valhalla est une maison du parc d'État de Custer, dans le Dakota du Sud, aux États-Unis.

Voir aussi